Гали́на Заха́рова () — советская легкоатлетка, специалистка по бегу на средние и длинные дистанции, кроссу и марафону. Выступала за сборную СССР по лёгкой атлетике в 1980-х годах, обладательница серебряной медали чемпионата мира по кроссу, победительница командного зачёта кроссового чемпионата мира, чемпионка СССР по кроссу и бегу на 3000 метров. Представляла Челябинск и спортивное общество «Труд». Мастер спорта СССР международного класса.

Биография 
Галина Захарова родилась 7 сентября 1956 года.

В детстве серьёзно занималась лыжными гонками, тогда как в бег пришла сравнительно поздно в возрасте 22 лет. Проходила подготовку в Челябинске в добровольном спортивном обществе «Труд».

Впервые заявила о себе на всесоюзном уровне в сезоне 1981 года, когда выиграла бронзовые медали на чемпионате СССР по кроссу в Кисловодске в дисциплине 3 км и на чемпионате СССР по марафону в Москве.

На чемпионате СССР 1982 года в Киеве стала бронзовой призёркой в беге на 3000 метров. Попав в состав советской национальной сборной, выступила на чемпионате мира по кроссу в Риме, где заняла 18-е место в личном зачёте, а также вместе с соотечественницами Еленой Сипатовой, Раисой Смехновой и Татьяной Поздняковой одержала победу в командном зачёте.

В сезоне 1983 года показала в беге на 3000 метров результат 8:34,60, что позволило ей занять третью строку мирового рейтинга.

На зимнем чемпионате СССР 1984 года в Москве была лучшей на дистанции 3000 метров, затем выиграла чемпионат СССР по кроссу в Кисловодске в дисциплине 4,4 км и побывала на кроссовом чемпионате мира в Ист-Ратерфорде, откуда привезла награду серебряного достоинства, выигранную в личном зачёте — с небольшим отставанием уступила здесь только румынке Маричике Пуйкэ. Помимо этого, на летнем чемпионате СССР в Донецке победила в беге на 3000 метров, стала серебряной призёркой советского национального чемпионата на дистанциях 1500 и 10 000 метров. Находясь в числе лидеров мирового рейтинга, рассматривалась в качестве кандидатки на участие в летних Олимпийских играх в Лос-Анджелесе, однако Советский Союз вместе с другими странами восточного блока в конечном счёте бойкотировал эти соревнования по политическим причинам.

В 1986 году с результатом 32:15,00 Захарова финишировала шестой в беге на 10 000 метров на Мемориале братьев Знаменских в Ленинграде.

В 1987 году отметилась победой на турнире в Москве в дисциплине 3000 метров.

Примечания 

Бегуны на средние дистанции СССР
Бегуны на длинные дистанции СССР
Бегуны по пересечённой местности СССР
Марафонцы СССР
Чемпионы СССР по лёгкой атлетике
Мастера спорта СССР международного класса
Спортсмены Челябинска